Barclay Goodrow (né le  à Toronto en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier droit pour le Lightning de Tampa Bay dans la LNH. Il grave son nom sur la Coupe Stanley en 2020 et 2021 avec Tampa Bay.

Biographie

En club 
Barclay Goodrow commence en 2009 avec le Battalion de Brampton, qui devient à partir de 2013 le Battalion de North Bay, en LHO. Il signe un contrat avec les Sharks de San José en  et fait ses débuts avec sa nouvelle équipe lors de la saison 2014-2015.

Le , il marque son premier but dans la LNH contre le gardien de but Ben Scrivens, des Oilers d'Edmonton en première période. Melker Karlsson et James Sheppard récolte les assistances du but. Le match se termine 5-2 en faveur des Sharks.

Le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay avec un choix de  tour en 2020 en retour de l'attaquant Anthony Greco et un choix de 1ère ronde en 2020.

Il remporte la Coupe Stanley en 2020 et en 2021 avec Tampa Bay.

Il est échangé aux Rangers de New York le  en retour d'un choix de septième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2022.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010|| Battalion de Brampton|| LHO|| 63|| 6|| 13|| 19|| 34|| 11|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2010-2011|| Battalion de Brampton|| LHO|| 65|| 24|| 15|| 39|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012|| Battalion de Brampton|| LHO|| 60|| 26|| 26|| 52|| 58|| 8|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2012-2013|| Battalion de Brampton|| LHO|| 62|| 38|| 14|| 52|| 59|| 5|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
|2013-2014|| Battalion de North Bay|| LHO|| 63|| 33|| 34|| 67|| 64|| 22|| 14|| 10|| 24|| 23
|-
|2014-2015|| Sharks de San José|| LNH|| 60|| 4|| 8|| 12|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Sharks de Worcester|| LAH|| 7|| 2|| 4|| 6|| 11|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 14 || 0 || 3 || 3 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Barracuda de San José || LAH || 57 || 20 || 19 || 39 || 43 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Barracuda de San José || LAH || 61 || 25 || 20 || 45 || 55 || 15 || 5 || 5 || 10 || 10
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH || 47 || 7 || 7 || 14 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 82 || 7 || 9 || 16 || 76 || 20 || 2  || 0  || 2 || 22
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 62 || 8 || 16 || 24 || 80 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 8|| 0|| 2|| 2|| 17|| 25|| 1|| 5|| 6|| 16
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 55 || 6 || 14 || 20 || 52 || 18 || 2 || 4 || 6 || 26
|-
| 2021-2022 || Rangers de New York || LNH || 79 || 13 || 20 || 33 || 69 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6
|-

| 410 || 45 || 81 || 126 || 373 || 74 || 5 || 10 || 15 || 70

Références 

Naissance en février 1993
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur du Battalion de North Bay
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Rangers de New York